Robert Byrne ist der Name folgender Personen:

* Robert Byrne (Schachspieler) (1928–2013), US-amerikanischer Schachspieler
 Robert Byrne (Autor) (* 1930), US-amerikanischer Autor
 Robert Byrne (Bischof) (* 1956), englischer Geistlicher, Bischof von Hexham und Newcastle

Siehe auch:
 Bobby Byrne (Kameramann) (Robert Byrne), Kameramann